Натуральне число 1804
 1804 рік до нашої ери
 1804 рік нашої ери